est la formule brute de 2 isomères. :

 ribose-1-phosphate, numéro CAS 
 ribose-5-phosphate, numéro CAS 
 ribulose-5-phosphate, numéro CAS